Аффольтерн-ам-Альбис () — город в Швейцарии, окружной центр, находится в кантоне Цюрих.

Входит в состав округа Аффольтерн. Население составляет 10 374 человека (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 0002.

Состав коммуны 
 Цвилликон

Ссылки 
 Официальная страница

Города кантона Цюрих
Коммуны кантона Цюрих